salesi, nome degli abitanti di Castelnuovo Nigra
 Salesi, città delle isole Samoa